Imię i nazwisko Mateusz Rzeźniczak nosili lub noszą m.in.:
 Mateusz Rzeźniczak  (ur. 1992) – polski aktor teatralny i filmowy
 Mateusz Rzeźniczak (ur. 1998) – polski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 2020